Broca - objeto perfurante utilizado para fazer furos cilíndricos
Brocas - comuna francesa
Área de Broca - parte do cérebro humano

Pessoas
Paul Broca - cientista, médico, anatomista e antropólogo francês
Philippe de Broca - cineasta francês
José Brito Broca - crítico literário e historiador brasileiro

Insetos 
"Broca" é a designação popular de várias pragas agrícolas:
Broca-de-madeira
Broca-do-café
Broca-do-coqueiro

Broca